Eric Himelfarb, né le  à Thornhill en Ontario au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant.

Repêchage 
En 2001 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Sting de Sarnia|| LHO|| 62|| 14|| 33|| 47|| 26|| 7|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2000-2001|| Sting de Sarnia|| LHO || 49|| 31|| 44|| 75|| 48|| 4|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2001-2002|| Sting de Sarnia|| LHO || 67|| 35|| 48|| 83|| 67|| 5|| 1|| 4|| 5|| 11
|-
| 2002-2003|| Colts de Barrie|| LHO || 67|| 31|| 44|| 75|| 81|| 6|| 1|| 0|| 1|| 6
|- 
| 2003-2004|| Frontenacs de Kingston|| LHO || 67|| 37|| 70|| 107|| 80|| 5|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
| 2003-2004|| Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 7|| 2|| 3|| 5|| 2|| 4|| 0|| 3|| 3|| 0
|- 
| 2004-2005|| Griffins de Grand Rapids||  LAH|| 76|| 19|| 24|| 43|| 59||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Griffins de Grand Rapids||  LAH|| 62|| 10|| 18|| 28|| 60|| 16|| 0|| 0|| 0|| 12
|- 
| 2006-2007|| Griffins de Grand Rapids||  LAH|| 69|| 15|| 15|| 30|| 60|| 7|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Genève-Servette|| LNA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Lausanne HC|| LNB||36 ||24 ||45 ||69 ||46 ||10 ||7 ||12 ||19 ||12
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA||47 ||11||13||24||60||-||-||-||-||-
|-
| rowspan=3|2009-2010|| Lausanne HC|| LNB||10 ||0||2||2||31||-||-||-||-||-
|-
| SC Langenthal|| LNB|| 24|| 11|| 12|| 23||30 || 6|| 3|| 4|| 7||
|-
| HC Bienne|| LNA relég.|| || || || || || 8|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2010-2011|| Rögle BK || Allsvenskan || 24 || 5|| 6|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Rögle BK || Allsvenskan || 52 || 21|| 39|| 60|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC || Elitserien || 49|| 9|| 7|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Linköpings HC || SHL || 50|| 7|| 14|| 21|| 36|| 14|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || Leksands IF || SHL ||21 || 3|| 4|| 7||  8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 12|| 3|| 12||15 || 8 ||11 || 5|| 0|| 5||10 
|-
| 2015-2016 || Malmö Redhawks || SHL ||38 || 2|| 10|| 12||  20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| HC Thurgovie|| LNB||36 || 12 || 18 || 30 ||34 ||4 ||0 ||0 ||0 || 6
|-
| rowspan=3|2017-2018|| ZSC Lions|| LNA||13 || 1 || 4 || 5 || 10 ||-||-||-||-||-
|-
| SC Langenthal || LNB|| 5 || 1 || 1 || 2 || 4 || -||-||-||-||-
|-
| HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||6 ||2 || 5|| 7||8 || -||-||-||-||-
|-
|colspan="13"|
|-
| 2019-2020|| EHC Basel|| MySports League||14 || 4 || 8 || 12 || 12 || 6 || 1 || 6 || 7 || 18
|-
| rowspan=2| 2020-2021|| EHC Basel || MySports League ||7 ||3 || 7|| 10 ||8 || -||-||-||-||-
|-
| SC Langenthal || LNB|| 12 || 0 || 10 || 10 || 2 || 12|| 2 || 3|| 5|| 8
|-
| 2021-2022|| EHC Basel || MySports League || 30 || 7 || 21 || 28 || 8 || 12|| 5 || 8|| 13|| 29

Carrière internationale

Il représente le Canada au cours des compétitions suivantes :

Coupe Spengler
2008

Références
Fiche de carrière sur www.eurohockey.com

Naissance en janvier 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Rögle BK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Leksands IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du ZSC Lions